Carl Mathias Ström, född 28 maj 1849 i Ljusdals socken, Gävleborgs län, död 11 juli 1926, var landshövding i Västernorrlands län 1911-1918.

Ström avlade 1878 hovrättsexamen i Uppsala, blev 1880 vice häradshövding, 1887 landskamrererare i Gävleborgs län, där han 1908 förordnades till landshövding, samt utnämndes 1911 till landshövding i Västernorrlands län.

Källor
Almanacka för alla 1927. P.A. Norstedt & Söner, Stockholm 1926, sid 58.

Landshövdingar i Västernorrlands län
Födda 1849
Avlidna 1926
Män
Hedersledamöter vid Gästrike-Hälsinge nation
Personer från Ljusdal